Биберталь () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Гиссен. Входит в состав района Гиссен. Население составляет 10 041 человек (на 30 июня 2009 года). Занимает площадь 43,92 км². Официальный код — 06 5 31 002.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена